

Codici 
 PAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Marcos A. Gelabert di Panama (Panama)
 PAC – codice vettore ICAO di Polar Air Cargo
 pac – codice ISO 639-3 della lingua pacoh

Informatica 
PAC – formato di file

Persone 
 Pac – pseudonimo di Tupac Shakur, rapper statunitense
Pac – wrestler britannico

Sigle 
 P1-derived artificial chromosome (Cromosoma artificiale derivato da P1) – vettore di clonazione derivato dal DNA del batteriofago P1
 Produzioni Atlas Consorziate – casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana
 PAC – Padiglione d'arte contemporanea di Milano
 PAC (Pan Africanist Congress) – Congresso pan-africano, partito politico sudafricano
 PAC (Partido Acción Ciudadana) – partito politico della Costa Rica
 PAC – in economia, piano d'accumulo del capitale
 PAC – politica agricola comune dell'Unione europea
 PAC – comitato di azione politica nel sistema politico degli Stati Uniti d'America e del Canada
 PAC – Proletari Armati per il Comunismo, formazione terroristica italiana
 PAC – un tipo di allenamento fisico cardiofitness

Pagine correlate 
 Pack (disambigua)
 Pak

Altri progetti